La Brasserie artisanale du Dauphiné est une entreprise artisanale de fabrication de bière fondée en 2002 près de Grenoble en France. Son enseigne commerciale a longtemps été Fabrique Mandrin, du nom de son unique marque de bière jusqu'en 2016. Puis, avec la création de deux nouvelles marques, les bières des Alpes et les bières Nobow, l'enseigne commerciale est devenue Brasserie du Dauphiné.

Produits agricoles mis en transformation 
Les produits agricoles mis en transformation par cette entreprise sont issus de l'agriculture conventionnelle et, pour une moindre part, de l'agriculture biologique certifiée. 

 L'orge et autres céréales sont cultivés et maltés en Europe ;
 Le houblon vient de nombreuses origines telles l'Alsace, l'Allemagne, la république Tchèque, le Royaume Uni, les États-Unis...
 L'eau provient du département de l'Isère
 Les condiments tels que la noix de Grenoble, le sapin, les plantes aromatiques, le chanvre, le miel sont issus de l'agriculture et de la nature isèroise.

En 2017, la brasserie s’agrandit avec une nouvelle ligne d’embouteillage atteignant la capacité de  annuels.

Marques de bières de l'entreprise 

La Brasserie du Dauphiné fabrique et commercialise trois marques : Mandrin, bières des Alpes et Nobow.

Les bières Mandrin tirée du nom du contrebandier dauphinois, Louis Mandrin, sont des bières de dégustation, incluant pour la plupart des ingrédients du terroir dauphinois : noix de Grenoble, sapin, chanvre, etc. Elles sont labellisées marque isHere par le département de l'Isère. Elles sont distinguées lors des World Beer Awards à Londres en 2016.

Mandrin aux noix, première bière créée,
Mandrin au sapin,
Mandrin au miel,
Mandrin blanche aux plantes des Alpes,
Mandrin au chanvre,
Mandrin IPA Triple Houblon
Mandrin blonde bio
Mandrin ambrée bio 

La gamme bières des Alpes comporte des bières légères et désaltérantes : la Blonde des Alpes (4,8% alc./vol), la Blanche des Alpes (4,2% alc./vol), la Rousse des Alpes (5% alc./vol) et la Verte des Alpes à la Chartreuse verte (4,8% alc./vol.).

Blonde des Alpes 
Rousse des Alpes 
Blanche des Alpes 
Verte des Alpes à la Chartreuse Verte

La gamme Nobow comporte des bières d'inspiration internationale dont deux ont été médaillées de bronze au France Bière Challenge 2018. 

Exotic Session IPA
Black Queen
Into The Wild IPA 
The Smoke King
Oak Spirit 
Lady Green

Article connexe 
 Brasserie de la Frise

Notes et références 

Entreprise ayant son siège en Isère
Brasserie ayant son siège en France
Saint-Martin-d'Hères